El término peregrina puede referirse, en esta enciclopedia:

Biología 

 Peregrina, género botánico;
 Alstroemeria aurantiaca, planta.
 Anadenanthera peregrina, conocido como yopo, cohoba, nopo, mopo o parica;
 Anadenanthera peregrina var. falcata
 Colpomenia peregrina, alga;
 Cratena peregrina, molusco;
 Millerelix peregrina, gastrópodo;
 Moringa peregrina, planta;
 Paeonia peregrina, planta;
 Salvia peregrina, planta;
 Verónica peregrina, planta, conocida como Verónica americana;
 Vermivora peregrina, pájaro;

Películas 
 Peregrina, película del año 1951;
 Peregrina, película del año 1974;
 Peregrina, película del año 2007;

Telenovelas 
 Peregrina, telenovela (Venezuela) del año 1973;
 Peregrina, telenovela (México-EE. UU.) del año 2005;

Religión 
 Virgen Peregrina
 Iglesia de la Peregrina, en Sahagún (León), España;
 Miradouro da Virgem Peregrina, en la Islas Azores, Portugal;
 Capilla de la Virgen Peregrina, en Pontevedra, España;
 Romería de la Peregrina, en Pontevedra, España;

Geografía 
 Mineral de Peregrina, localidad en el municipio de Guanajuato;

Miscelánea 
 Peregrina, canción de Ricardo Palmerín (compositor mexicano de la trova yucateca), dedicada a la periodista estadounidense Alma Reed;
 (6620) Peregrina, asteroide;
 A Peregrina, parroquia de Santiago de Compostela, España;
 Perla Peregrina, famosa perla que perteneció a Felipe II.